Nițulescu:
 Stelian Nițulescu (1893, ?  ?), un jurist și demnitar comunist român
 Iuliu Nițulescu (1895, Piatra Neamț  1975, Iași), un medic
 Vasile Nițulescu (1925, București  1991, București), un actor
 Teodor Nițulescu (* 1959, orașul Roșiori de Vede, Teleorman)